Gallegos puede referirse a:

 El gentilicio de los habitantes de Galicia. 

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos de España:

 Los Gallegos (Albacete), localidad del municipio de Yeste, provincia de Albacete.
 Gallegos de Altamiros, municipio de la provincia de Ávila.
 Gallegos (Ávila), localidad del municipio de Gallegos de Altamiros, en la provincia de Ávila.
 Gallegos de Sobrinos, municipio de la provincia de Ávila.
 Gallegos de San Vicente, localidad del municipio de Tolbaños, provincia de Ávila.
 Gallegos de Curueño, localidad del municipio de Santa Colomba de Curueño, provincia de León.
 Villagallegos, localidad del municipio de Valdevimbre, provincia de León.
 Umbría de los Gallegos, localidad del municipio de Santa María de la Alameda, Comunidad de Madrid.
 Los Gallegos (Málaga), localidad del municipio de Comares, provincia de Málaga.
 Los Gallegos (Murcia), localidad del municipio de Águilas, Región de Murcia.
 Molinos Gallegos, localidad del municipio de Cartagena, Región de Murcia.
 Gallegos (Mieres), parroquia del concejo de Mieres, Principado de Asturias.
 Gallegos (Las Regueras), lugar de la parroquia de Valsera, concejo de Las Regueras, Principado de Asturias.
 Gallegos de Argañán, municipio de la provincia de Salamanca.
 Gallegos de Solmirón, municipio de la provincia de Salamanca.
 Gallegos de Crespes, localidad del municipio de Larrodrigo, provincia de Salamanca.
 San Felices de los Gallegos, municipio de la provincia de Salamanca.
 Gallegos de Huebra, localidad del municipio de San Muñoz, provincia de Salamanca.
 Gallegos (Barlovento), localidad del municipio de Barlovento, isla de La Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Gallegos (Segovia), municipio de la provincia de Segovia.
 Gallegos de Hornija, municipio de la provincia de Valladolid.
 Gallegos del Campo, localidad del municipio de Figueruela de Arriba, provincia de Zamora.
 Gallegos del Pan, municipio de la provincia de Zamora.
 Gallegos del Río, municipio de la provincia de Zamora.

También, puede referirse al siguiente topónimo de Argentina:

 Río Gallegos, ciudad capital de la provincia de Santa Cruz.

Además, puede hacer referencia a:

 El río Gallegos (río), río de la provincia de Santa Cruz (Argentina).
 El río Gallegos Chico, río que fluye desde Chile hasta Argentina y desagua en el río anterior.
 El Pueblo Gallego, diario perteneciente a la Prensa del Movimiento.